А́нгра (, , «бухта») — португальська власна назва.

Топоніми

Ангра-дус-Рейс

Ангра — стара назва міста Ангра-ду-Ероїжму.
 Ангра-ду-Ероїшму
 Ангрська діоцезія
 Ангрська затока